A121 oder A 121 steht für:
 A121 (Russland), Fernstraße in Russland
 A121 (Nigeria), Fernstraße in Nigeria

Abkürzung